Основна стаття Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2013

Чемпіоном Відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2012 року був Рафаель Надаль, Іспанія. Він зумів відстояти свій титул, перегравши у фіналі Давида Феррера.

Україну на турнірі представляли три тенісисти: Олександр Долгополов, Сергій Стаховський та Ілля Марченко. Усі три програли в першому колі.

Сіяні гравці 

 Новак Джокович (півфінал)
 Роджер Федерер (чвертьфінал)
 Рафаель Надаль (чемпіон)
 Давид Феррер (фінал)
 Томаш Бердих (перше коло)
 Жо-Вілфрід Тсонга (півфінал)
 Рішар Гаске (четверте коло)
 Янко Типсаревич (третє коло)
 Станіслас Вавринка (чвертьфінал)
 Марін Чилич (третє коло)
 Ніколас Альмагро (четверте коло)
 Томмі Гаас (чвертьфінал)
 Кей Нісікорі (четверте коло)
 Мілош Раонич (третє коло)
 Жиль Сімон (четверте коло)
 Філіпп Кольшрайбер (четверте коло)

 Хуан Монако (перше коло)
 Сем Кверрі (третє коло)
 Джон Існер (третє коло)
 Андреас Сеппі (третє коло)
 Єжи Янович (третє коло)
 Олександр Долгополов (перше коло)
 Кевін Андерсон (четверте коло)
 Бенуа Пер (третє коло)
 Жеремі Шарді (третє коло)
 Грігор Дімітров (третє коло)
 Фабіо Фоніні (третє коло)
 Флоріан Маєр (перше коло)
 Михайло Южний (четверте коло)
 Жульєн Беннето (третє коло)
 Марсель Граноллерс (перше коло)
 Томмі Робредо (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= Т Хаас
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ґ Рюфен
| RD1-score02-1=64
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Дж Сок
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=5
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Ан Кузнєцов
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=64
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Р Гаррісон
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=77
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=  К Берлокк
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=19
| RD1-team08= Дж Існер
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=29
| RD1-team09= М Южний
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=  П Андухар
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=2
| RD1-score10-4=3
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Ф Дельбоніс
| RD1-score11-1=62
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Ю Райстер
| RD1-score12-1=77
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=0
| RD1-score12-4=4
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13=  Ф Вердаско
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14=  М Жіккель
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=1
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Н Маю
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=64
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Я Типсаревич
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=12
| RD2-team01= Т Хаас
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Дж Сок
| RD2-score02-1=63
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=5
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Р Гаррісон
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=79
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=1
| RD2-score03-5=6
| RD2-seed04=19
| RD2-team04= Дж Існер
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=67
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=8

| RD2-seed05=29
| RD2-team05= М Южний
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=65
| RD2-score05-3=7
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Ф Дельбоніс
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=77
| RD2-score06-3=5
| RD2-score06-4=4
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Ф Вердаско
| RD2-score07-1=63
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=7
| RD2-score07-5=6
| RD2-seed08=8
| RD2-team08=

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Т Бердих
| RD1-score01-1=68
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=77
| RD1-score01-4=77
| RD1-score01-5=5

| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Г Монфіс
| RD1-score02-1=710
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=63
| RD1-score02-4=64
| RD1-score02-5=7

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Е Гульбіс
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=77
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Р Дутра да Сілва
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=63
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= І Сійслінґ
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Ю Мельцер
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=PR
| RD1-team07= Ю Зопп
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= Т Робредо
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= А Сеппі
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=62
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Л Маєр
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=77
| RD1-score10-5=4

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Б Кавчич
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Дж Дакворт
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=2
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= М Алунд
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=1
| RD1-score13-4=0
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14={{nowrap| Е Роже-Васслен}}
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=LL
| RD1-team15= А Гайдер-Маурер
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=3
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=11
| RD1-team16= Н Альмагро
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=WC
| RD2-team01= Г Монфіс
| RD2-score01-1=65
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=77
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Е Гульбіс
| RD2-score02-1=77
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=64
| RD2-score02-4=2
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= І Сійслінґ
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=1
| RD2-score03-5=1
| RD2-seed04=32
| RD2-team04= Т Робредо
| RD2-score04-1=62
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=6

| RD2-seed05=20
| RD2-team05= А Сеппі
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=62
| RD2-score05-4=4
| RD2-score05-5=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Б Кавчич
| RD2-score06-1=0
| RD2-score06-2=63
| RD2-score06-3=77
| RD2-score06-4=6
| RD2-score06-5=3

| RD2-seed07=
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=3
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=11
| RD2-team08= Н Альмагро
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= Г Монфіс
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=2
| RD3-score01-4=63
| RD3-score01-5=2
| RD3-seed02=32
| RD3-team02=

Секція 6

Секція 7 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Ж-В Тсонга
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= А Бедене
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Я Ніємінен
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=711
| RD1-score03-4=4
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= П-А Матьє
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=69
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=2

| RD1-seed05=
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=  Ж Мюллер
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=  Б Беккер
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=5
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= Ж Шарді
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=17
| RD1-team09= Х Монако
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=64
| RD1-score09-4=4
| RD1-score09-5=4
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=77
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11=  В Троїцький
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=  Дж Блейк
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=2
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13=  Р Штепанек
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=68
| RD1-score13-3=611
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14= WC
| RD1-team14=  Н Киргіос
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=710
| RD1-score14-3=713
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15=  Ф Петцшнер
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= М Чилич
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Ж-В Тсонга
| RD2-score01-1=78
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Я Ніємінен
| RD2-score02-1=66
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= Ж Шарді
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=64
| RD2-score05-3=0
| RD2-score05-4=79
| RD2-score05-5=4
| RD2-seed06=
| RD2-team06= В Троїцький
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=77
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=67
| RD2-score06-5=6

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Н Киргіос
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= М Чилич
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=6
| RD3-team01=

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2013 у тенісі